Ориваль — коммуна во Франции, департамент Приморская Сена
 Ориваль — коммуна во Франции, департамент Сомма
 Ориваль — коммуна во Франции, департамент Шаранта